M&M – skrótowiec nazwy gry Might and Magic
 M&M – dawny pseudonim Eminema
 M&M’s – marka cukierków